

Україна 
 Висоцько — село Золочівського району Львівської області.

Населені пункти та їхні частини
 Висоцько — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Висоцько — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Висоцько — село в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки